Buffalo Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Buffalo Presbyterian Church (Pennsylvania), NRHP-Nr. 76001675
 Buffalo Presbyterian Church (Virginia), NRHP-Nr. 95000395